Кита ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 120 840 человек, плотность населения — 1270 чел / км ².

Название 
Топоним «Кита» дословно означает «северный район».

История 
 1 сентября 1955 — выделен район Кита из состава района Камигё.

Достопримечательности 
 Кинкаку-дзи
 Дайтоку-дзи

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района .

Районы Киото